Università di Victoria – Università canadese di Victoria nella Columbia Britannica
 Victoria University – Università australiana di Melbourne
 Victoria University – Università canadese di Toronto
 Victoria University of Wellington – Università neozelandese di Wellington
 Victoria University of Manchester – Università britannica di Manchester